Бои, проходившие с 28 августа по 19 октября 1931 года, в которых принимала участие Объединенная Среднеазиатская военная школа имени В. И. Ленина в числе других частей Среднеазиатского военного округа против басмачества в песках Каракумы на территории Туркменской ССР.

Историческая справка

Подробности боёв 

В ОСАВШ имени В. И. Ленина был сформирован сводный отряд. Руководил операцией начальник и комиссар школы А. К. Малышев. Отряд, насчитывающий около 250 человек, был разделён на кавалерийский эскадрон, артиллерийскую батарею, гранатометный, стрелковый и пулеметный взвод. Выполняя поставленную боевую задачу по разгрому басмаческих банд, курсанты ОСАВШ имени В. И. Ленина школы вели тяжёлые бои в пустыне Каракумы. Бои закончились разгромом противника у колодцев Черкез-ли (1 октября) и Севетли (10 октября) в песках Каракумы. 

По окончании боевых действий, отряд школы прибыл в Кизыларват, позднее по железной дороге в Ташкент. Боевой поход закончился 19 октября 1931 года. Всего за время боёв был проделан путь по железной дороге — 4392 километра, по морю — 380, по пескам — 1200 километров.

Награды за ратный труд 
Объединенная Среднеазиатская школа имени В. И. Ленина 5 ноября 1931 года была награждена орденом Трудового Красного Знамени Туркменской ССР и 7 марта 1933 года — Почетным революционным Красным Знаменем ЦИК СССР.

Ссылки по теме 

 http://www.tvoku.ru/modules/mypages/view.php?page=4 Ленинское училище в учебе и в боях. Раздел 5.

Примечания 

Басмачество
Военная история Узбекистана
1931 год в СССР
Конфликты 1931 года
1930-е годы в Узбекистане
Конфликты в Узбекистане
История Ташкента
Военные учебные заведения Ташкента